Taavi Rähn est un footballeur estonien, né le  à Pärnu en RSS d'Estonie. Il mesure . Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie 
En 2010, Rähn est pris à l'essai dans le club chinois Qingdao Jonoon.

En , Rähn signe un contrat avec le club chinois Tianjin Songjiang FC.

En , Rähn signe gratuitement dans le club chinois Hunan Billows FC.

Carrière

Palmarès 
 FC Flora Tallinn
 Champion d'Estonie : 2002
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2002, 2003

 FK Ekranas Panevėžys
 Champion de Lituanie : 2008

Références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1981
Naissance à Pärnu
Naissance en RSS d'Estonie
Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du FK Neftchi Bakou
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur de l'Ekranas Panevėžys
Joueur du JK Nõmme Kalju
Joueur du JK Tulevik Viljandi
Joueur du Volyn Loutsk
Joueur du FF Jaro
Joueur du FC Levadia Tallinn
Joueur du Tianjin Tianhai